Soul of Metal — ежегодная музыкальная премия в области тяжёлой музыки, вручающаяся с 2006 года в Санкт-Петербурге. Идеей «Soul Of Metal» стало желание оргкомитета найти и вывести на широкую аудиторию талантливые группы, помочь музыкантам сориентироваться в музыкальной сфере, обменяться опытом грамотного менеджмента и помочь им реализовать себя на тяжёлой сцене.

Soul of Metal III (2008/2009) 
Главный приз — кубок «Soul Of Metal» и запись альбома на профессиональной студии «Восход». Так же победителю достается много различных бонусов — скидки, участие в аудио-/видеосборниках, интервью, и много другое. Премия проходит при поддержке телеканала A-ONE и Радио Рокс.

Жюри фестиваля состояло из известных людей, профессионалов: Вячеслав Батогов («Алиса», «Король и Шут»), Илья Черт («Пилот»), Михаил Горшенёв («Король и Шут»), Андрей Князев («Король и Шут»), Михаил Семенов («Декабрь»), Олег Грабко (лейбл «Бомба-Питер»), Владимир Кравченко (лейбл «Кап-Кан»), Дмитрий Атаулин и Александр Михайлов (студия «Восход»).

Третья ежегодная премия в области тяжелой музыки «Soul Of Metal» проходила по следующей структуре:
 Прием заявок, 1 ноября — 20 декабря
 Полуфинал, 25 декабря — 20 февраля, отбор 9 групп в полуфинал на основе среднего арифметического трех голосований: sms-голосования (25 декабря — 20 февраля), зрительского голосования (голосование зрителей на двух полуфинальных концертах 8 и 15 февраля в БКЗ Орландина, по 9 групп в каждом концерте), и голосования Экспертного совета.
 Финал, 25 февраля — 18 апреля, выбор и награждение победителя на основе среднего арифметического трех голосований: sms-голосования (25 февраля — 17 апреля), зрительского голосования и голосования Жюри (18 апреля). Результаты были объявлены на финальном концерте 29 апреля в БКЗ Орландина.

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные премии России